Zeca puede feferirse a:

Personas 
 José Afonso, compositor y músico portugués;
 José Carlos Gonçalves Rodrigues, futbolista portugués;
 José Carlos Cracco Neto, futbolista brasileño;
 Jose Luiz Ferreira Rodrigues,  futbolista brasileño;
 Zeca Amaral, entrenador de fútbol angoleño;
 Zeca Baleiro, cantautor brasileño;
 Zeca Marques,  futbolista portugués nacionalizado sudafricano;
 Zeca Pagodinho, cantante y compositor brasileño;
 Zeca Schall, político angoleño nacionalizado alemán;

Toponimia 
 Zeča, una isla de Croacia.

Personas monónimas